Maria Reginakerk (Boxtel)
Maria Reginakerk (Eindhoven)

Zie ook:
Maria Virgo Reginakerk, een kerk in Bennekom

Kerkgebouw naar patroonheilige